Yannick Baret est un footballeur français né le  à Rambervillers. Il évolue au poste de milieu de terrain.

Biographie 

Yannick Baret joue principalement en faveur du club de Guingamp.

Son premier match en D1 a lieu le , lors de la rencontre Monaco - Lille (2-0).

Il remporte la Coupe Intertoto en 1996 avec Guingamp, ce qui constitue l'unique titre de son palmarès.

Au total, Yannick joue 173 matchs en Ligue 1 et 87 matchs en Ligue 2. 

En janvier 2004 il effectue un essai infructueux au Stade lavallois. En août 2004 il rejoint le Lannion FC en DH. 

En 2005 il reprend un magasin de décoration dans le centre-ville de Guingamp. Il reste quelques années en Bretagne, avant de regarder sa région natale, celle d'Épinal.

Carrière 
 1991-1992 : SAS Épinal (France).
 1992-1995 : AS Monaco (France).
 1995- janvier 2003 : EA Guingamp (France).
 janvier 2003- juin 2003 : FC Lorient (France).

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe Intertoto en 1996 avec Guingamp

Statistiques 
 1 match et 0 but en Coupe de l'UEFA
 5 matchs et 1 but en Coupe Intertoto
  173 matchs et 8 buts en Ligue 1
  87 matchs et 5 buts en Ligue 2

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur du SAS Épinal
Joueur de l'AS Monaco
Joueur de l'En avant Guingamp
Joueur du FC Lorient
Naissance en décembre 1972
Naissance à Rambervillers